Masciari ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Masciari (1924–2005), italienischer Partisan und Erzieher
 Eugenio Masciari (* 1949), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Pino Masciari (* 1959), italienischer Unternehmer